Оси́нский — славянская фамилия.

Известные носители

А 
 Осинский, Александр Антонович — Георгиевский кавалер; полковник; 19 мая 1915.
 Осинский, Алоизий (1770—1842) — польский библиограф и филолог, член ордена пиаров.
 Осинский, Андрей Павлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7951; 26 ноября 1848.

В 
 
 Осинский, Валерий Аркадьевич (род. 1963) — писатель и литературовед.
 Осинский, Владимир Петрович (род. 1962) — советский и российский композитор, аранжировщик, звукорежиссёр, клавишник.

Й 
 Осинский, Йозеф Герман (1738—1802) — польский учёный и писатель.

Л 
 Осинский, Лев Александрович (1924—2003) — советский цирковой артист-эквилибрист.
 Осинский, Людвик (1775—1838) — польский поэт и критик, профессор.

Н, С 
 Осинский, Н. (настоящее имя Валериан Валерианович Оболенский; 1887—1938) — советский экономист, государственный и партийный деятель, публицист.
 Осинский, Самуил (?—1649) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского, администратор Брестской экономии.

См. также 
 Осинский район
 Осинский уезд